Гийом Шиффман (; дата и место рождения неизвестны) — французский кино и телеоператор, лауреат премий BAFTA (2012), «Независимый дух» (2012) и «Сезар» (2012), номинант на премию «Оскар» (2012).

Биография 
Родился в семье французской сценаристки и кинорежиссёра  (1929—2001), отцом Гийома был американец Филипп Шиффман (1929—2000), художник. Карьеру оператора начал в 1992 году, сняв телевизионный фильм «Вишня».

Гийом Шиффман наиболее известен по сотрудничеству с режиссёром Мишелем Хазанавичусом, на съёмочных площадках фильмов которого постоянно выступает оператором. Работая на Хазанавичуса, Шиффман снял три фильма: «Агент 117: Каир — шпионское гнездо» (2006), «Агент 117: Миссия в Рио» (2009) и «Артист» (2011). За операторскую работу последнего фильма Шиффман стал обладателем британской премии BAFTA и американской «Независимый дух», а также номинировался на премию «Оскар». Примечательно, что Шиффман снимал «Артиста» в цвете, а уже позже сделал чёрно-белым путём монохроматики.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сезар»